Болехов:

 Болехов — город областного значения в Ивано-Франковской области Украины.
 Болехов — железнодорожная станция в городе Болехов.

См. также 
 Болехув — деревня в Нижесилезском воеводстве, в юго-западной Польше.